Stebliwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Steblewka/Стеблевка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Sdolbuniw, siehe Stebliwka (Sdolbuniw)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Chust, siehe Stebliwka (Chust)